Root — ():

 root — специальный аккаунт в UNIX-подобных системах, владелец которого имеет право на выполнение всех без исключения операций.
 ROOT — пакет программ и библиотек, разработанный в CERN для обработки экспериментальных данных физики высоких энергий.
 .root — прописанный, но неиспользуемый в корневых серверах DNS домен верхнего уровня.

См. также 

 
 
 Рутинг